Tătărești se poate referi la:

 Localități din România
 Tătărești - localitate din județul Satu Mare

 Localități din Republica Moldova
 Tătărești - localitate centru de comună din raionul Cahul
 Tătărești - localitate centru de comună din raionul Strășeni

Vezi și 
 Tătaru (dezambiguizare)
 Tătărăni (dezambiguizare)
 Tătărani (dezambiguizare)
 Tătărăști (dezambiguizare)
 Tătărășeni (dezambiguizare)

Toponime românești